Die Saison 2009/10 der Oberliga Südwest war die 32. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest und die zweite als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison begann am 31. Juli 2010 und endete mit dem letzten Spieltag am 22. Mai 2011. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der FC 08 Homburg punktgleich und aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem FK Pirmasens.

Die Abstiegsränge belegten der TuS Mayen und Hassia Bingen.

Die Aufsteiger waren der SV Gonsenheim aus der Verbandsliga Südwest, die zweite Mannschaft von Eintracht Trier und die SG Bad Breisig aus der Rheinlandliga sowie die zweite Mannschaft des 1. FC Saarbrücken aus der Saarlandliga.

Da die erste Mannschaft von Eintracht Trier zunächst sportlich aus der Regionalliga West abstiegen war, erhielt die SG Bad Breisig als Vizemeister der Rheinlandliga anstelle der zweiten Mannschaft von Eintracht Trier die Oberliga-Zulassung. Nach dem Regionalliga-Verbleib von Eintracht Trier aufgrund zahlreicher Lizenzentzüge wurde die SG Bad Breisig wegen des Vorliegens eines Härtefalls als 19. Verein in die Oberliga aufgenommen.

Der Torschützenkönig wurde Davit Bakhtadze von den Sportfreunden Köllerbach mit 24 Treffern.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien

Weblinks 
 Oberliga Südwest 2009/10 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10